Delberth Cameron Odine (Limón, 25 de septiembre de 1981) es un futbolista costarricense, se desempeña como delantero y actualmente milita en el Limón FC de la Primera División de Costa Rica.

Selección nacional 

Tuvo su debut con la Selección de Costa Rica el 18 de enero del 2013 en la Copa UNCAF donde la Tricolor venció 1-0 a su similar de Belice. Salió de cambio al minuto 52' por Randall Brenes.

Referencias 

Futbolistas de Costa Rica